Појам Дарт може да се односи на:

 Дарт (Звездани ратови), 
 Дарт (река),
 Дарт (програмски језик)
 Рејмонд Дарт, аустралијски анатомист и антрополог